Ольга Николаевна Калмыкова:
 Калмыкова, Ольга Николаевна (1913—1961) — советская украинская теннисистка.
 Калмыкова, Ольга Николаевна (род. 1947) — советская и российская актриса.